Богородський Олександр Федорович (1907—1984) — український радянський астроном
 Богородський Сава Йосипович (1804—1857) — український вчений-юрист, криміналіст

Богородський — присілок, Алнаський район, Удмуртія
 Богородський — присілок, Єрмекеєвський район, Башкортостан

Прізвища